

Аккора — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Аккора — село, Кзилкогинський район, Атирауська область